Silt’e bezeichnet:
 eine ethnische Gruppe im Süden Äthiopiens, siehe Silt’e (Volk)
 eine von dieser Gruppe gesprochene Sprache, siehe Silt’e (Sprache)